16. Светско првенство у рукомету за жене 2003. одржано је у Хрватској од 2. до 14. децембра 2003. године. Такмичиле су се укупно 24 екипе по групама. Прве три репрезентације из сваке групе су оформиле две групе по шест репрезентација. Затим су прве две репрезентације из обе групе играле прва против друге у супротној групи и победнице су играле финалну утакмицу док су поражене играле за треће место.
 
СП је одиграна у 6 градова, први део такмичења се играо у Сплиту, Поречу, Карловцу и Чаковцу, док је други део био у Загребу и Ријеци. 

Светске првакиње су постале Францускиње које су у финалу победиле екипу Мађарске са 32:29.

Прва фаза

Група А 
Утакмице А групе су се играле у Сплиту.

Група Б 
Утакмице А групе су се играле у Поречу.

Група Ц 
Утакмице Ц групе су се играле у Карловцу.

Група Д 
Утакмице Д групе су се играле у Чаковцу.

Друга фаза

Група 1 
Утакмице 1. групе су се играле у Загребу.

Група 2. 
Утакмице 2. групе су се играле у Ријеци.

Финале

Листа голгетера

Олстар тим

Поредак

Спољашње везе 
 www.ihf.info - SP 2003

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Хрватској
Рукомет у 2003.